Пустово́йт — українське прізвище. Відомі носії:

 Пустовойт Вадим Васильович — головний сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пустовойт Валентин Іванович (1953) — український новинар, державний службовець 4-го рангу.
 Пустовойт Василь Васильович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пустовойт Василь Степанович (1886—1972) — український селекціонер, лауреат Державної і Ленінської премій, академік, двічі Герой Соціалістичної праці.
 Пустовойт Владислав Іванович — академік РАН.
 Пустовойт Ірина Григорівна — старший тренер-викладач спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву № 16 (Київ), заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Пустовойт Михайло Михайлович — доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Пустовойт Степан Пилипович (1899—1994) — український гідролог, кандидат географічних наук, доцент Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
 Пустовойт Юрій Олександрович — підполковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.

Див. також 
 Пустовіт
 Пустовійт

Примітки 

Українські прізвища